Divo o DIVO puede referirse a:

Arte
Divo, artista divino y palabra italiana utilizada para describir las superestrellas de ópera.

Ciencia
DIVO, un acrónimo de imágenes de diagnóstico de diversos orígenes, un protocolo de PACS de imágenes médicas similares a DICOM. 

DIVO, un dispositivo de PACS médica FDA510K con capacidad de grabación productos DICOM PACS no tienen, tales como audio, doppler triplex, el desplazamiento Doppler y el desplazamiento m-mode.

Tecnología
DIVO Proyecto, vídeo digital interactivo en la red.

Geografía
Divo, ciudad de Costa de Marfil. 
Divo, departamento en Costa de Marfil.

Otros
DIVO, Deutsches Institut für Volksumfragen (Instituto Alemán de Encuestas Públicas), un antiguo instituto de investigación alemán.

DIVO. Empresa Chilena de Pastelería, Panadería y Platos preparados